O C23 Foi o modelo da Sauber da temporada de  da Fórmula 1. Condutores: Giancarlo Fisichella e Felipe Massa.

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Sauber